Jones (Isabela), gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
Jones (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Jones (Oklahoma), plaats in de VS
Dow Jones, Amerikaanse index van 30 industriële (aandelen)fondsen

Achternaam
Jones is een veel voorkomende achternaam in de Engelse taal, met name in Wales. Het kan verwijzen naar de volgende personen:
Angus T. Jones (1993), Amerikaans acteur
Brian Jones (1942-1969), Engels gitarist
Carolyn Jones (1930-1983), Amerikaans actrice
Catherine Zeta-Jones (1969), Welsh actrice
Chuck Jones (1912-2002), Amerikaans bedenker en tekenaar van tekenfilms
Daniel Jones (foneticus) (1881-1967), Engels foneticus
Daniel Jones (componist) (1912-1993), Welsh componist
Danko Jones, Amerikaans zanger en songschrijver
Danny Jones (1986), Engels musicus
Darryl Jones (1961), Amerikaans musicus
David Lloyd Jones, Australisch botanicus
David Robert Jones (David Bowie) (1947), Engels musicus
David Jones (1984), Engels voetballer
Donald Jones, Amerikaans/Nederlands danser, acteur en zanger
Emily Elizabeth Constance Jones (1848-1922), Brits filosofe
Elvin Jones (1927-2004), Amerikaans musicus
Gloria Jones, Amerikaans zangeres
Grace Jones, Jamaicaans supermodel, zangeres en actrice
Grandpa Jones, Amerikaans zanger en muzikant
Inigo Jones (1573-1652), Engels architect
James Jones (1921-1977), Amerikaans schrijver
James Earl Jones (1931), Amerikaans acteur
Jenny Jones (1980), Brits snowboardster
Jermaine Jones (1981), Duits-Amerikaans voetballer
Jim Jones (1931-1978), Amerikaans sekteleider
John Jones, Nederlands acteur
John Paul Jones, Engels bassist, arrangeur en muziekproducer
Jon Jones, Amerikaans MMA-vechter
Kelly Jones, Engels zanger en songschrijver
Kenney Jones, Engels drummer
Kyle Jones (1984), Canadees triatleet
Mick Jones, Engels zanger en gitarist
Norah Jones, Amerikaans zangeres
Paul Jones, Welsh voetballer
Quincy Jones, Amerikaans musicus en producer
Renée Jones (1958), Amerikaans actrice
Renée Jones-Bos (1952), Nederlands ambassadeur
Rickie Lee Jones, Amerikaans singer-songwriter
Rob Jones (1971), Engels voetballer
Roy Jones jr. (1969), Amerikaans bokser
Steve Jones, Engels gitarist
Terry Jones (1942–2020), Welsh komiek en schrijver
Tom Jones, Engels zanger
Tommy Lee Jones (1946), Amerikaans acteur, regisseur en producent
Van Jones (1968), Amerikaans politiek commentator, auteur en jurist
William Jones (taalkundige), Brits taalkundige
Dean Jones (1931-2015), Amerikaans acteur en zanger

Fictieve personen
Bridget Jones, hoofdpersoon van Bridget Jones's Diary
Davy Jones (personage), personage uit Pirates of the Caribbean
Fred Jones, personage uit Scooby-Doo
Indiana Jones, personage uit gelijknamige films, vaak vertolkt door Harrison Ford